Sawiccy herbu Cholewa – polski ród szlachecki
 Sawiccy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Sawiccy herbu Nowina – polski ród szlachecki